Jawbreaker (computerspel), een spel uit 1981
 Jawbreaker (film), een film uit 1999
 Jawbreaker (band), een Amerikaanse punkband
 Toverbal (snoep), snoepgoed met verschillende kleurlagen die ook wel jawbreaker wordt genoemd